Патраков — фамилия. Известные носители:

 Патраков, Александр Фёдорович (1910—1943) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Патраков, Андрей Васильевич (род. 1959) — советский, казахстанский спортсмен и тренер по волейболу.

См. также